Квінт Фабій Піктор (Quintus Fabius Pictor, 254 до н. е. — †?) — перший із римських старших анналістів.
 Нумерій Фабій Піктор (приб 308 — після 266 р. до н.е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.